Obiekty sportowe we Francji nazwane imieniem Jules'a Ladoumègue'a:
 Stade Jules Ladoumègue – stadion w Massy
 Stade Jules Ladoumègue – stadion w Romorantin-Lanthenay
 Stade Jules Ladoumègue – stadion w Vitrolles
 Centre sportif Jules Ladoumègue – kompleks sportowy w Paryżu